Punto debole (Split Image) – film del 1982 diretto da Ted Kotcheff
 Split Image – album degli Excel del 1987